L'équipe du Pakistan de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs pakistanais de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Pakistan de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 

Pakistan
Basket-ball au Pakistan
basket-ball